Xiomara puede referirse a:

Xiomara (nombre), nombre de pila de mujer en español.
Xiomara (género), género zoológico en la familia de los Ichneumonidae.

Personas
 Xiomara Castro, política de honduras, presidente de Honduras por el período 2022-2026.
Xiomara Alfaro, cantante cubana.
Xiomara Blandino, modelo nicaragüense.
 Xiomara Scott, enfermera venezolana.
Xiomara Xibille, presentadora de televisión y actriz colombiana.